Выборы в Европейский парламент в Италии прошли 26 мая 2019 года. На выборах избрана 9-я итальянская делегация. После выхода Великобритании из Европейского союза и перераспределения мест Европарламента размер делегации Италии увеличится на 3 места с 73 до 76 депутатов (по одному дополнительному мандату получат Лига Севера, «Вперёд, Италия» и «Братья Италии», в статье указаны окончательные числа). Территория Италии разделена на 5 округов.

Опросы общественного мнения 

 (1) Некоторые опросы включают бывшие движения «Демократическое и прогрессивное движение» или «Левые Италии» вместо «Свободные и равные».
 (2) Некоторые опросы включают движение «Сила народа» вместо «Народной коалиции».

См. также 
 Выборы в Европейский парламент (2019)

Примечания

Ссылки 
 

Выборы в Италии
2019 год в Италии
Италия